CXJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Campo dos Bugres, Caxias Do Sul (RS), Brasile